Dowsing ist der Name von
 Ken Dowsing, einem britischen 2D-Animator, Filmregisseur, Autor, Maler und Filmproduzenten
 Dowsing (Band), einer amerikanische Indie-/Emo-Band